Мухаммад Шах — первый султан Брунея и основатель султаната Бруней-Даруссалам, правивший в 1363—1402 или 1405—1415 годах.

Биография 
Приняв в 1363 году ислам, он стал первым мусульманским правителем Брунея. До принятия ислама носил имя Аванг Алак Бетатар.

Скончался в 1402 или 1415 году.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20150415152209/http://www.history-centre.gov.bn/sultanbrunei.htm

Султаны Брунея